Bianco Luno har flere betydninger:

 Bianco Luno (1795-1852) – en dansk bogtrykker
 Bianco Lunos Bogtrykkeri – et dansk bogtrykkeri, stiftet af ovennævnte
 Forlaget Bianco Luno – et dansk forlag
 Bianco Lunos Allé – en gade på Frederiksberg